Death - Pierce Me è l'unico album in studio pubblicato dalla band black metal svedese Silencer. Considerato un classico del genere, l'album è una pietra miliare del depressive black metal.

Pubblicato inizialmente solo come CD nel 2001, l'album è stato ristampato nel 2006 dalla Autopsy Kitchen Records e da Lupus Lounge nel 2009. Una versione in vinile è stata anche rilasciata da Prophecy Productions.

Registrazione 
Le sessioni di registrazione includevano tre musicisti: Nattramn alla voce, Andreas Casado (con lo pseudonimo di Leere) alla chitarra e al basso Steve Wolz alla batteria. Le tracce di tastiera sono state probabilmente suonate da Nattramn

Per migliorare l'impatto emotivo del suo timbro vocale, Nattramn praticava autolesionismo, vomitava e tossiva mentre registrava la sua voce in studio, con l'intenzione di garantire che le sue grida di dolore fossero il più autentiche possibile.

Tracce

Formazione 
 Nattramn - voce 
 Leere - chitarra, basso 
 Steve Wolz - batteria

Note

Collegamenti esterni 
 

Album di debutto del 2001